Андре́й Влади́мирович Селива́нов (род. 9 июля 1967, Карпинск, Свердловская область) — российский политик и спортсмен.

Биография 
Родился 9 июля 1967 года в Карпинске Свердловской области. Жил и учился в посёлках Маслово Ивдельского района и Марсяты Серовского района Свердловской области. В 1984 году окончил Марсятскую среднюю школу (Серовский район), в 1985 году — Карпинское СПТУ № 96 по специальности «машинист карьерного экскаватора». С октября 1985 по ноябрь 1987 служил в Советской Армии в Группе советских войск в Германии. После демобилизации был избран секретарём комитета ВЛКСМ Андриановского леспромхоза объединения «Серовлес» (Серовский район). В сентябре 1989 года переведён на работу в Краснотурьинский горком ВЛКСМ, затем секретарь Бюро ВЛКСМ шахты «Северопесчанская» Богословского рудоуправления.

С октября 1990 по 1992 год — заведующий отделом социальных проблем газеты «Заря Урала» (г. Краснотурьинск).

1990—1993 — депутат Краснотурьинского городского Совета народных депутатов.

В январе 1992—1993 — председатель комитета по делам молодёжи городской администрации Краснотурьинска.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы РФ I созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 166 Свердловской области, набрав 45,68% голосов. Вошёл в состав фракции «Выбор России», был членом Комитета ГД по делам женщин, семьи и молодёжи. 17 января 1994 года вышел из фракции и вступил в депутатскую группу «Союз 12 декабря». В марте 1994 года член инициативной группы по созданию партии Демократический выбор России (ДВР).

В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной думы II созыва по мажоритарному округу как член партии «Вперёд, Россия!».

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной думы III созыва. Заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике. С апреля 2002 года — председатель комитета.

С 2004 года заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

16 июня 2011 года избран вице-президентом МАИТ (IALI) — Международной ассоциации инспекций труда.

С января 2013 по сентябрь 2014 года заместитель исполнительного директора Олимпийского комитета России.

С октября 2014 по февраль 2016 года — председатель правления АНО «Дирекция программ Совета Содействия Олимпийского Комитета России».

С октября 2016 года по сентябрь 2019 года — заместитель предcедателя Фонда социального страхования Российской Федерации.

Спорт 

Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматной композиции:
 По решению шахматных композиций: четырёхкратный чемпион мира (три раза в составе команды России и один раз — индивидуально), дважды чемпион России, чемпион Украины и Словакии, дважды серебряный призёр чемпионата Польши и дважды бронзовый призёр чемпионата Германии в решении шахматных задач и этюдов.
 По составлению шахматных композиций: двенадцатикратный чемпион мира (пять раз в составе команды России и семь раз индивидуально (2001-03, 2004-06, 2007-09, 2010-12, 2013-15, 2016-18, 2019-21), девятикратный чемпион России в составлении задач и этюдов. Семь золотых и одна серебряная медали по разделу обратных матов на личных чемпионатах мира по шахматной композиции.

Автор более 900 задач и этюдов, большинство из которых отмечены призами и отличиями на международных конкурсах. 

Председатель редакционной коллегии, редактор журнала «Шахматная композиция», редактор журнала «Уральский проблемист».

Издатель библиотечки «Уральского проблемиста».

Гроссмейстер России с 2003 года.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции с 2009 года.

Международный гроссмейстер по решению шахматных композиций с 2008 года.

Международный арбитр.

Арбитр ФИДЕ по решению

С 1994 — 1-й вице-президент Российской шахматной федерации. В апреле 1997 был избран президентом Российской шахматной федерации вместо депутата Андрея Макарова.

C 1997 по 2010 год — вице-президент ФИДЕ. С февраля 2010 года заместитель Председателя Наблюдательного совета РШФ, с февраля 2014 года — вице-президент РШФ.

С января 2013 года по октябрь 2014 года работал заместителем Исполнительного директора Олимпийского Комитета России.

С октября 2014 по февраль 2016 года работал Председателем Правления АНО Дирекция Совета Содействия Олимпийского комитета России.

Внесён в Золотую книгу ФИДЕ.

 16 декабря 2013 года был удостоен высокой чести стать одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года. Он нёс факел в городе Шадринске.

Семья 
Дети: Наталья (1990 года рождения), Анастасия (1999 года рождения), Анна (2003 года рождения).

Награды и звания 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 декабря 1999) — за большой вклад в укрепление российской государственности
 знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
 заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (21 сентября 2003)
 заслуженный мастер спорта России (19 мая 2005)
 почетный работник Минтруда России (2003)
 Почётный гражданин Серовского района Свердловской области
 Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса

Публикации 
 Селиванов А. В. Мои миниатюры. — М.: Russian Chess House, 2002. — 112 c. ISBN 5-94693-013-3

Примечания

Ссылки 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.
 Сайт «Уральский проблемист»
 Биография на сайте «Уральского проблемиста»
 Андрей Селиванов // «Персона Дня», РШФ.— 9.07.2019
 Информация об Андрее Селиванове
 Биография
 
Депутаты городских советов РСФСР
Шахматные композиторы по алфавиту
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Шахматисты России
Президенты Федерации шахмат России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Выпускники Уральского юридического университета
Функционеры ВЛКСМ